Níobe puede referirse a:

Mitología griega
 Níobe, reina de Tebas, hija de Tántalo; castigada por los dioses con la muerte de sus hijos.
 Níobe, hija de Foroneo y una ninfa; madre con Zeus de Pelasgo y Argos.

Denominaciones científicas
Se dieron a partir de Níobe, la reina de Tebas.
 (71) Niobe, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Un sinónimo del género botánico Hosta.

Otros usos
 Níobe (Matrix), personaje de la trilogía cinematográfica Matrix.
 Níobe (Roma, serie de televisión), mujer de Lucio Voreno en la serie de televisión Roma.